Соревнования по дзюдо среди мужчин в категории свыше 100 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 30 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена из 22 стран.

Олимпийским чемпионом 2012 и 2016 годов в данной дисциплине являлся француз Тедди Ринер, который не сумел защитить титул, уступив россиянину Тамерлану Башаеву в четвертьфинале. В итоге и Башаев, и Ринер стали бронзовыми призёрами, победив в матче за бронзу украинца Якова Хаммо и японца Хисаёси Харасаву, соответственно. Ринер перед Олимпиадой занимал восьмое место в рейтинге, Башаев — третье.

Золотую медаль завоевал олимпийский чемпион 2016 года в категории до 100 килограммов чех Лукаш Крпалек, лидер мирового рейтинга. В финале он победил грузинского дзюдоиста Гурама Тушишвили, занимавшего второе место в мировом рейтинге.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только один дзюдоист.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одного дзюдоиста. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Помимо 18 попавших на Олимпиаду по рейтингу дзюдоистов, путёвки также получили два африканца - сенегалец Мбагник Ндиае и ливиец Али Омар. Пригласительную квоту получил член сборной беженцев Джавад Махджуб.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Примечания